High Bluff bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 High Bluff (Alabama)
 High Bluff (Florida)
 High Bluff (Tennessee)